Baktalórántházai kommun (ungerska: Baktalórántházai kistérség) är en kommun i regionen Észak-Alföld i provinsen Szabolcs-Szatmár-Bereg. Huvudorten i kommunen är Baktalórántháza.

Orter i Baktalórántházai kommun